Hein Verbruggen – dirigente sportivo olandese
 Hendrik Frans Verbruggen – scultore belga
 Joffrey Verbruggen – attore belga
 Godelieve Verbruggen – ex cestista belga
 Pieter Verbruggen il Giovane – scultore fiammingo
 Pieter Verbruggen il Vecchio – scultore fiammingo